Singelstraat (Groningen)
 Singelstraat (Middelburg)
 Singelstraat (Leiden)
 Singelstraat (Goes)
 Singelstraat (Brustem) - België
 Singelstraat (Borgloon) - België